Norman är ett efternamn som även kan skrivas Normann, vilket är den vanliga stavningen i till exempel Danmark, Norge och Tyskland. I Sverige var Norman ett vanligt soldatnamn. För 2014 är följande antal personer registrerade som bosatta med stavningen
 Norman: Sverige 4658, Danmark ej tillgänglig, Norge 270, Finland 94
 Normann: Sverige 133,, Danmark ej tillgänglig, Norge 1501, Finland (medräknat utflyttade) 18

I Tyskland fanns 2008 43 personer med namnet Norman upptagna i telefonkatalogen med omkring 248 personer i hushållen. Namnet Normann förekom hos 613 telefonabonnenter med omkring 1634 bärare.

Personer med namnet
 A.C. Normann (1904–1978), dansk journalist och politiker för radikale venstre
 Anders Norman (född 1969), svensk rockmusiker
 Andreas Norman (född 1972), svensk författare
 Andriëtte Norman (född 1987), sydafrikansk sångerska
 Anna-Kajsa Norman (1820–1903), svensk folkmusiker
 Bertil Norman (född 1929), svensk orienterare
 Birger Norman (1914–1995), svensk författare
 Carl Norman (1915–2001), svensk ingenjör och arkitekt
 Carl Norman (gravör) (1729–1798), svensk myntgravör och kronogjutare
 Carl Adam Norman (1773–1812), svensk violinist
 Carl-Edvard Normann (1912–1993), svensk kyrkohistoriker
 Carl Erik Norman  (1765–1808), svensk myntgravör
 Carl Gustaf Norman (1783–1823), svensk myntgravör
 Carl Martin Norman-Hansen (1867–1947), dansk författare och läkare
 Catharina Norman (aktiv 1771), svensk kurtisan
 Charlie Norman (1920–2005), svensk pianist
 Christopher Norman (1753–1827), svensk myntgravör
 David Norman (1887–1964), svensk folkskollärare och politiker, socialdemokrat
 David Norman (1879–1925), svensk lantbrukare och politiker, högerman
 Diana Norman född 1948), brittisk författare
 Eilert Adelsteen Normann (1848–1918), norsk målare
 Einar Norman (1896–1950), svensk stenhuggare, skulptör och tecknare
 Erik Norman (1842–1917), svensk lantbrukare och politiker, liberal
 Georg Norman (död 1552 eller 1553), svensk ämbetsman av tysk börd
 Greg Norman (född 1955), australisk golfspelare
 Hanna Norman (född 1975), svensk skådespelare och musikalartist
 Hanna Normann (född 1981), svensk skådespelare
 Hans Norrman (målare), (född 1913), svensk målare 
 Hans Norman (född 1936), svensk historiker, professor
 Hans Norman (konstnär) (1928–1994), svensk konstnär och tecknare
 Henry Norman (1858–1939), brittisk journalist
 Henry Wylie Norman (1826–1904), brittisk militär
 Ingvar Norman (1914–1996), svensk riksspelman
 Jan-Hugo Norman (född 1936), svensk fotograf
 Janne Normann (född 1938), dansk journalist och politiker för radikale venstre
 Jessye Norman(född 1945), amerikansk oprasångerska, sopran
 Johan Norman (1937–2005), svensk läkare och psykoanalytiker
 Johannes M. Norman (1823–1903), norsk botaniker
 John Norman (född 1991), ishockeyspelare
 Josef Norman (1884–1958), svensk operettsångare 
 Knut Norman (1896–1977), svensk konstnär
 Lasse Norman Hansen (född 1992), dansk cyklist
 Larry Norman (1947–2008), amerikansk rockmusiker
 Lennie Norman (född 1948), svensk basist
 Ludvig Norman (1831–1885), svensk kompositör
 Ludwig Norman-Neruda (1864–1898), engelsk alpinist
 Magnus Norman (född 1976), svensk tennisspelare
 Mats Norman (född 1985), svensk musiker, låtskrivare, musikproducent
 Max Magnus Norman (född 1973), svensk konstnär
 Montagu Norman (1871–1950), brittisk finansman
 Monty Norman (född 1928), brittisk kompositör
 Nils Norman (1904–1983), svensk lärare och rektor
 Olle Norman (1894–1966), militär
 Peter Norman, flera personer
 Peter Norman (friidrottare) (1942–2006), australisk friidrottare
 Peter Norman (statsråd) (född 1958), svensk ekonom, finansmarknadsminister, moderat
 Petrus Norman (1885–1951), svensk spelman
 Ralph Norman (född 1953), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för South Carolina
 Regine Normann (1867–1939), norsk författare
 Richard Normann (1943–2003), svensk managementforskare
 Roger Norman (1928–1995), svensk friidrottare, tresteg
 Walter Norman (född 1937), svensk skådespelare
 Wilma Norman-Neruda (1838–1911), tysk-svensk violinist

Källor

Svenska efternamn
Danska efternamn
Norska efternamn
Engelska efternamn
Tyska efternamn
Soldatnamn